Dellera (Roberto Dell'Era) – musicista e cantautore italiano
 Francesca Dellera – attrice e modella italiana